Adair puede hacer referencia a:

 Adair, grupo musical.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:
 Adair (Iowa), ciudad ubicada en los condados de Adair y Guthrie, en el estado de Iowa.
 Adair (Oklahoma), pueblo ubicado en el condado de Mayes, en el estado de Oklahoma.